Nikolai Matwejew ist der Name folgender Personen:

* Nikolai Matwejew (Segler) (* 1912; † unbekannt), sowjetischer Segler 
 Nikolai Matwejew (Radsportler) (1923–1984), sowjetischer Radsportler 
 Nikolai Matwejew (Leichtathlet), sowjetischer Geher